Tudomány
azonosság, olyan egyenlőség, mely szerint két kifejezés egy adott értékkészleten belül minden lehetséges változóra azonos.
azonosság, ami egy entitást értelmezhetővé és felismerhetővé tesz időben
Művészet
Azonosság, Milan Kundera 1997-es regénye
Azonosság, John Cusack 2003-as filmje